Pseudoptilolepis är ett släkte av tvåvingar. Pseudoptilolepis ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husflugor
Pseudoptilolepis